

Geografia 
 Spagna
 Úbeda – comune nella comunità autonoma dell'Andalusia

Persone 
 Claudio Úbeda – ex calciatore argentino, difensore
 Juan Pablo Úbeda –  ex calciatore cileno, attaccante